Sergej Viktorovič Paramonov (), ruski hokejist, * 2. junij 1958, Rusija, † 18. oktober 2012.

Paramonov je bil dolgoletni hokejist kluba Traktor Čeljabinsk, za katerega je v sovjetski ligi odigral deset sezon, eno sezono tudi za SKA St. Petersburg. V sezoni 1990/91 je igral za KHL Medveščak v jugoslovanski ligi in s klubom v osvojil tudi naslov jugoslovanskega prvaka.

Pregled kariere

|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 42
| 0
| 2
| 2
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 40
| 1
| 0
| 1
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
| 2
| 2
| 4
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 81/82
|
|
| 2
| 1
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 43
| 4
| 4
| 8
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 44
| 7
| 2
| 9
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 34
| 1
| 5
| 6
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 40
| 0
| 4
| 4
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 40
| 1
| 0
| 1
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 42
| 2
| 3
| 5
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 41
| 1
| 4
| 5
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
| 9
| 6
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 366
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | 63
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 232
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Ruski hokejski branilci
Hokejisti Traktor Čeljabinsk
Hokejisti SKA St. Petersburg
Hokejisti KHL Medveščak